Herranen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), chanteur et compositeur multi-instrumentiste finlandais
 (né en 1977), artiste visuel canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois